Куша́к — російська назва паса з широкої смуги тканини чи шнура.

Топонім 
Кушак — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Кушак — село в Вятськополянському районі Кіровської області.

Прізвище 
 Кушак Юрій Наумович (1936—2016) — радянський і російський письменник, перекладач.

Див. також 
 Красний Кушак — хутір у Зілаїрському районі Республіки Башкортостан.